Archibald Primrose, (1847–1929)  de Rosebery, a été Premier ministre du Royaume-Uni de 1894 à 1895.

Archibald Primrose peut également se référer à:

 Archibald Primrose (Lord Carrington) (1616–1679), avocat notable écossais, juge et Cavalier
 Archibald Primrose (2e vicomte de Primrose) (mort 1716), homme politique
 Archibald Primrose (1er comte de Rosebery) (1661–1723), homme politique écossais
 Archibald Primrose (1783–1868),  de Rosebery, homme politique britannique
 Archibald Primrose (Lord Dalmeny) (1809–1851), homme politique libéral écossais
 Archie Primrose (Lord Dalmeny) (1910–1931), D'origine anglaise de joueur de cricket écossais